Inari peut désigner :
 Inari, une divinité shintoïste japonaise :
 Fushimi Inari-taisha, le sanctuaire principal dédié à cette divinité, à Fushimi-ku, à Kyōto ;
 le sanctuaire Inari, sur les sanctuaires dédiés au dieu du même nom ;
 Inari, un prénom japonais ().
 Inari, une commune de Finlande, en Laponie :
 la localité d'Inari au bord du lac Inari ;
 le lac Inari, un lac de Finlande ;
 le same d'Inari, une langue same parlée seulement par quelques centaines de personnes dans la commune finlandaise d'Inari ;
 (1532) Inari, un astéroïde nommé d’après la commune finlandaise ;
 Inari, un prénom féminin finlandais ;

Homonymie de toponyme